

Anno 
 749 o 749 a.C.

Codici 
 749 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Oakwood, nella Contea di Hall (Georgia)

Matematica 
 749 – numero